Niemcy:
 Oberschönau - dzielnica Steinbach-Hallenberg
 Oberschönau - część gminy (Ortsteil) Arberg w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Ansbach
 Oberschönau - część gminy (Ortsteil) Schönau am Königssee w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Berchtesgadener Land